Cribs steht für:
 MTV Cribs, TV-Sendung auf MTV
 The Cribs, britische Indie-Rock-Band

Siehe auch:
 Crib
 Crips
 Cripps
 Krips